Greve eller Grevé kan syfta på:

 Greve – en titel
 Lantgreve – en furstetitel i Tysk-romerska riket
 Länsgreve – en adelstitel i Danmark
 Markgreve – en engelsk, fransk, italiensk, spansk, och påvlig titel för adelsman med rang mellan hertig och greve
 Pfalzgreve – en hög ämbetsman i de frankiska och tyska kungarnas tjänst
 Riksgreve – en titel i Tysk-romerska riket
 Grevé – en ostsort
 Greve in Chianti – en italiensk ort
 Greve kommun – en kommun i Danmark
 Greve (adelsätt) – en släkt